VEB significa:

 Vehículo eléctrico de batería: un vehículo eléctrico que utiliza la energía química guardada en paquetes de baterías recargables; 
 Virus de Epstein-Barr: un virus de la familia de los herpesvirus;
 Bolívar venezolano;
 Volkseigener Betrieb (en español, Empresa de propiedad popular): empresa estatal de la República Democrática Alemana.